Conche – area abitata del Terranova e Labrador, in Canada
 Conche – frazione di Codevigo, in Italia
 Laghetto delle Conche – lago dell'Isola d'Elba, in Italia
 Lac de Conche – lago del canton Vallese, in Svizzera
 Marcel Conche – filosofo francese

Pagine correlate 
 Conca
 Conches

Altri progetti